El término variedad puede referirse a:
 variedad, un objeto matemático;
 variedad, en biología, una categoría taxonómica;
 variedad lingüística, la forma lingüística existente en una comunidad de habla;
 en cibernética, la Ley de Ashby o Ley de Requisito de variedad.
 en ecología, biología y otras ciencias, diversidad biológica.

Enlaces externos